Dit is een uitgebreide lijst van bezittingen van News Corporation.

Film 
 Fox Studios
 Fox Studios Australia
 Fox Studios Baja
 Fox Studios Los Angeles
 Fox Television Studios

Televisie 
 British Sky Broadcasting
 Fox Broadcasting Company
 Fox Sports Australia
 Fox Television Stations
 Foxtel
 Star Group Limited
 Sky Television Italy
 Sky News

Kabel 
 Fox Movie Channel
 Fox News Channel
 Fox Soccer Channel
 Fox Sports Channel
 Fox Sports Enterprises
 Fox Sports en Español
 Fox Sports Net

 FUEL Television
 FX Networks
 National Geographic Channel
 Speed Channel

Magazines 
 InsideOut
 donna hay 
 News America Marketing
 SmartSource
 The Weekly Standard
 Gemstar
 TSL Education (onderdeel van News International)
 Times Literary Supplement
 Times Educational Supplement
 Times Higher Education Supplement
 Nursery World

Nieuwsbladen 
 News International 
 Verenigd Koninkrijk
 The Sun
 News of the World
 The Times
 Sunday Times
 News Corporation Ltd. 
 Australië
 The Daily Telegraph
 The Australian
 Herald and Weekly Times
 The Courier-Mail
 Gold Coast Bulletin
 The Mercury and Sunday Tasmanian
 MX
 Fiji
 Fiji Times
 Papoea-Nieuw-Guinea
 Papua New Guinea Post-Courier
 Verenigde Staten
 New York Post

Sportteam 
 Los Angeles Dodgers

Boeken 
 HarperCollins
 ReganBooks
 Zondervan

Internet 
 MySpace.com
 IGN
 GameSpy
 AskMen
 Fox.com

Overige 
 News Datacom
 National Rugby League (NRL) (50%)
 Sky Radio Group

Nederlandse bezittingen 
 Mushroom Records International
 News Securities
 News Securitie
 News Netherlands
 Channel [V] Netherlands No. 1
 Channel [V] Netherlands No. 2
 International Global Networks
 News Television
 Satellite Television Asian Region
 Multimedia Holdings (50%)
 News Out of Home (75%)
 Radio Veronica 103 FM (93%)
 Radio 103 (93%)
 TV Romania

Via Fox Entertainment Group 
 Fox Sports International
 Netherlands Fox Film Corporation
 Twentieth Century Fox Film Netherlands
 Twentieth Century Fox Home Entertainment

Belgische bezittingen 
 Twentieth Century Fox Film Belge (via Fox Entertainment Group)

Externe link 
 News Corporation

Bezittingen Lijst van News Corporation van
News Corporation Bezittingen van Lijst van